Bogdanovka kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Norashen (Lori),

Georgien 

 Ninotsminda, Samtsche-Dzjavachetien,